Павел Марков:
 Марков, Павел Александрович (1897—1980) — советский театральный критик, историк театра.
 Марков, Павел Алексеевич (1841—1913) — российский юрист, общественный деятель, действительный тайный советник, писатель.